Александр Александрович Фёдоров (1906—1982) — советский биолог, ботаник, специалист в области систематики и морфологии цветковых растений. Член-корреспондент Академии наук СССР (1964). Брат ботаника Андрея Александровича Фёдорова (1908—1987).

Краткая биография

Образование и карьера 
Ал. А. Фёдоров родился в Твери в семье садовода. Высшее образование получил в своём родном городе — в Тверском педагогическом институте, который закончил в 1929 году. В 1929 году переехал в Ленинград; до 1934 года работал во Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур (с 1930 года институт назывался Всесоюзным институтом растениеводства, сейчас — Всероссийский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова), в том числе в его Сухумском и Ленкоранском отделениях.

В 1934 году перешёл в незадолго до этого (в 1931 году) созданный Ботанический институт АН СССР (с 1940 года — Ботанический институт имени В. Л. Комарова), в котором работал до конца жизни. Во время войны, в 1942 году, вступил в КПСС. С 1947 года — заместитель директора, а в 1962—1976 гг. — директор института. Воспитал множество учёных, включая Зинаиду Артюшенко, Павла Баранова, Сергея Априкяна.

С 26 июня 1964 года — член-корреспондент АН СССР по Отделению общей биологии.

Научная биография 
Основные труды посвящены морфологии растений (в первую очередь описательной морфологии и тератологии цветковых растений), систематике цветковых растений, а также вопросам ботанического ресурсоведения.

В 1930-е и 1940-е годы Ал. А. Фёдоров занимался разработкой методов полевых исследований, картирования и учёта растительных ресурсов. Им было составлено несколько ботанических сводок: диких эфиромасличных растений влажных субтропиков СССР (1938), лекарственных растений азербайджанского района Талыш, камеденосных растений Туркмении. Предложил новый способ картирования растительного покрова — с воспроизведением ландшафта местности.

В послевоенные годы Ал. А. Фёдоров занимается в большей степени морфологией цветковых растений, в том числе ботанической тератологией — наукой об аномалиях в развитии растений: те аномалии, которые носят характер атавизмов, могут нести информацию, важную для понимания эволюции организмов (к примеру, в работе 1950 года он описывает возможные пути развития соцветий в пределах семейства Астровые (сложноцветные) на основе анализа аномальных зонтиковидных соцветий у некоторых современных представителей этого семейства). В 1958 году он опубликовал работу «Тератология и формообразование у растений», в которой описал явление тератогенеза. Ал. А. Фёдоров — соавтор «Атласа по описательной морфологии высших растений» («Лист», 1956; «Стебель и корень», 1962; «Цветок», 1975; «Плод», 1979; «Соцветие», 1979).

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот» — направленное в Президиум ЦК КПСС письмо с критикой деятельности Т. Д. Лысенко и общей оценкой состояния биологии в СССР. Письмо было составленное большой группой советских учёных и привело в конечном счёте к отставке Лысенко с поста президента ВАСХНИЛ.

В 1974—1980 гг. Ал. А. Фёдоров — главный редактор первых четырёх томов, а также первой части 5-го тома «Жизни растений», крупнейшего научно-популярного ботанического издания, выходившего когда-либо на русском языке.

Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Награды 

Александр Александрович Фёдоров был награждён четырьмя орденами Трудового Красного Знамени.

В 1957 году за работу «Атлас по описательной морфологии высших растений. Лист» (1956) Ал. А. Фёдоров вместе с соавторами (Моисеем Эльевичем Кирпичниковым и Зинаидой Трофимовной Артюшенко) был удостоен премии имени В. Л. Комарова Академии наук СССР.

Некоторые работы

Андрей Александрович Фёдоров 

Брат Александра Александровича Фёдорова, Андрей Александрович Фёдоров (1908—1987), также был ботаником, членом-корреспондентом АН СССР (1970). Его основные труды — по систематике и географии цветковых растений, по истории флоры. Автор наименований ряда ботанических таксонов; в ботанической номенклатуре эти названия дополняются сокращением «Fed.».

Поскольку фамилия и инициалы у двух братьев совпадают, в литературе обычно используются сокращения Фёдоров Ал. А. для Александра Александровича Фёдорова и Фёдоров Ан. А. для Андрея Александровича Фёдорова.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Ал. А. Фёдорова в выпуске «Хронологического свода памятных юбилейных дат Российской академии наук» на 2006 г. 
 

Биологи XX века
Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Доктора биологических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники Тверского государственного университета
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
Сотрудники ВИР
Подписавшие «письмо трёхсот»
Лауреаты премии имени В. Л. Комарова
Похороненные на Серафимовском кладбище
Члены КПСС